Il Campionato argentino di rugby a 15 1982  è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Unión de Rugby de Tucumán.

Contesto 
 Il 1982 vede il secondo tour della selezione del Sudamérica XV in Sudafrica.
La squadra (in pratica la nazionale argentina) conquista una vittoria storica nel secondo test a Bloemfotein (21-12).

 La Nazionale Argentina vista a fine anno Francia e Spagna. Un tour avaro di soddisfazioni con due sconfitte nei test match.

Tabellone

Preliminari

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Interzonale

Semifinali

Finale 3. posto

Finale

Collegamenti esterni